Баден-Баден 1985 — международный шахматный турнир, проходивший в июле 1985 года в Баден-Бадене.

В турнире участвовали 14 шахматистов. В упорной борьбе 1-е место занял гроссмейстер из Чехословакии Я. Смейкал, на пол-очка опередивший представителя СССР Е. П. Геллера и на очко — аргентинца М. Кинтероса и австрийца Ш. Киндермана. Неплохо сыграла юная Ж. Полгар, сумевшая, в частности, победить гроссмейстеров Ф. Георгиу и И. Фараго. Неожиданностью стало неудачное выступление гроссмейстеров Л. Пахмана и Е. Ерменкова.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Баден-Баден (шахматный турнир)
1985 год в шахматах
Июль 1985 года
Спорт в Германии в 1985 году